Dunthorne ist:

 Richard Dunthorne (1711–1775), britischer Astronom
 Dunthorne (Mondkrater), nach ihm benannter Einschlagkrater auf dem Erdmond